Това е списък на публични личности в България, за които е установено, че са били сътрудници на Държавна сигурност, репресивния апарат на тоталитарния режим в България в периода 1944 – 1989 г. Списъкът включва имената на обществено значими фигури, чиято дейност може да окаже значително влияние сред големи обществени групи – политици, банкери, народни представители, представители на синдикатите, университетски преподаватели и учени от Българска академия на науките, директори на училища, читалищни дейци, членове на Светия синод на Българската православна църква,, ръководни кадри в мюсюлманското изповедание, журналисти и други личности, които са имали или имат съществена роля в различни сфери на публичното пространство.

Установяването на принадлежност към службите става по реда описан в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия., приет в края на 2006 г. В съответствие с него е създадена Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, която обявява данните за принадлежност на висши държавни постове при предпоставките изброени в закона. Дейността на тази трета поред комисия за досиетата на ДС е най-обширна.

Характерът на обявяването не е лустрационен. Според Комисията той е морален.

Списъкът представен по-долу е частичен и не обхваща в пълнота целия обем от информация за лицата с установена принадлежност към комунистическите служби в страната.

Вижте също 
 Номенклатура (елит)

Източници

Външни препратки 
 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (официален сайт)
   „Преходът в Източна Европа през документите на комунистическите тайни служби“, международна конференция в София, организирана от Комисията по досиетата,